Flessione – movimento di un'articolazione per cui l'estremità distale di un segmento corporeo si avvicina all'estremità prossimale del segmento corporeo contiguo attraverso una contrazione concentrica dei muscoli flessori. 
 Flessione – una delle sollecitazioni elementari a cui può essere soggetto un corpo
 Flessione – nelle lingue flessive, l'insieme delle possibili variazioni di alcune parti del discorso per evidenziarne le diverse funzioni logiche nel contesto sintattico
 Flessione – esercizio fisico

Altri progetti